Geometria ou geométrica pode se referir a

 Geometria
 Geometria conforme
 Geometria diferencial
 Geometria entortada
 Geometria de Riemann
 Série geométrica
 Distribuição geométrica
 K3 (geometria)
 376 Geometria, um asteroide
 Geometria afim
 Geometria analítica
 Geometria birracional
 Geometria complexa
 Geometria computacional
 Geometria das transformações
 Geometria do Antigo Egito
 Geometria esférica
 Geometria integral
 Geometria pombalina
 Geometria sagrada

Desambiguação